Йи́глава (, ) — статутный город на юго-востоке Чехии, на одноимённой реке, административный центр края Височина. Транспортный узел. Текстильная, пищевая и деревообрабатывающая промышленность, машиностроение; производство автомобильного дизельного топлива, радиоламп (завод «Tesla»). В городе проводится международный фестиваль документального кино.

История 
Во времена позднего Средневековья Йиглава — центр добычи серебра. В XVIII—XIX вв. население города состояло большей частью из немцев. В течение Второй мировой войны довольно крупная еврейская община Йиглавы (в 1936 — 1600 чел.) была полностью уничтожена. В конце 1940-х гг. из города были выселены почти все немецкие жители. Теперь большинство жителей Йиглавы — чехи.

В окрестностях славянского поселения в 1270 г. обнаружили серебряные руды, и к основанию здесь города руку приложил лично король Пржемысл Отакар II. В те далекие времена в Йиглаве началась настоящая серебряная лихорадка. Тогда Йиглава являлась одним из самых больших, красивых и богатых чешских городов, в котором процветали искусства и ремесла, наука и торговля. Эти на тот момент «второстепенные» по сравнению с добычей серебра занятия и спасли город, когда залежи благородного металла в XIV—XV вв. истощились и рудники открыли в Кутной Горе.

В городе родился Луи Фюрнберг, немецкий писатель, и вырос композитор Густав Малер.

Достопримечательности 
 Главная площадь огромных размеров; считается, что это самая большая площадь Чехии, на ней расположены:
 ратуша (сейчас мэрия города), с XVI века на фасаде сохраняется надпись «Город Йиглава и Слово Божье сохранятся в веках»;
 барочная церковь иезуитов Святого Игнатия (во дворе — вход в катакомбы);
 готический костёл Святого Иакова Старшего (покровителя шахтёров) с двумя разновысокими башнями, в летнее время на башню с часами высотой 63 м можно забраться и осмотреть город;
 фонтан «Нептун» и кашна Амфитриты;
 чумной столб XVIII в.
 Фрагменты городских стен и одни ворота — Чёрной Богоматери (XIII век), ворота и изображение ежа на городском гербе — символы города.
 Церковь Вознесения Св. Марии у ворот (XIII век), перестроена в XVI веке.
 Готический костёл Воздвижения Святого Креста XII—XIV вв.
 Катакомбы, длина которых составляет 25 км, площадь — 5 гектаров, глубина трехэтажных коридоров в некоторых местах доходит до 12-15 метров. Город был построен на серебряной шахте (время постройки «отакаровского» города совпадает со временем создания катакомб), а когда залежи серебра истощились, хозяйственные горожане стали использовать их для хозяйственных нужд, а в случае волнений — как убежища. Как и любой город, расположенный в опасной близости от старых шахт, Йиглава находится в зоне риска: например, в 1961 г. стали проваливаться дома и целые улицы в центре города, после чего подземелья укрепили бетоном.

Города-побратимы 
У Йиглавы три города-побратима, с 1987 года тесные отношения связывают также с немецким Айленбургом. С 1968 по 1990-е городом побратимом был также российский город Семилуки

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Международный кинофестиваль в Йиглаве

 
Статутные города Чехии
Центры краёв Чехии